Les Fourmicrabes est la soixante-troisième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 2002.

Univers

Synopsis 
À la suite des évènements de Miss Persil, Renaud est toujours physiquement âgé d'une dizaine d'années. Pendant qu'il attend l'antidote, trois dauphins blessés sont recueillis et soignés par les petits hommes. En guise de remerciement, ils leur apportent de mystérieuses petites billes jaune fluo, en provenance du fond des mers...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2002
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2002